

Свердловський сільський округ — адміністративна одиниця, Алтинсаринський район, Костанайська область
 Свердловський сільський округ — адміністративна одиниця, Денисовський район, Костанайська область